Norvegia are 18 provincii, numite fylker (singular: fylke), și 422 de comune (kommuner, singular: kommune). Capitala Oslo nu face parte din nici o provincie. Longyearbyen are anumite atribuții echivalente cu cele ale comunei.

Comune

Cele mai mari orașe din Norvegia 

Cuprind populația înregistrată la data de 1 ianuarie 2006 (sursă: SSB)

 Oslo, 538.411
 Bergen, 242.158
 Trondheim, 158.613
 Stavanger, 115.157
 Bærum, 105.928
 Kristiansand, 76.917
 Fredrikstad, 70.791
 Tromsø, 63.596
 Sandnes, 58.947
 Drammen, 57.759
 Asker, 51.484
 Skien, 50.761
 Sarpsborg, 50.115
 Bodø, 44.992
 Skedsmo, 43.201
 Sandefjord, 41.555
 Larvik, 41.211
 Ålesund, 40.801
 Arendal, 39.826
 Karmøy, 37.928
 Tønsberg, 36.919
 Porsgrunn, 33.550
 Ringsaker, 31.923
 Haugesund, 31.738
 Lørenskog, 30.929

Vezi și
Listă de comune din Norvegia/Alfabetic după provincie - listă de comune ordonată alfabetic
Listă de localități din Norvegia

Note

Referințe

Legături externe 
Ministry of Local Government and Regional Development
Stemele comunelor și orașelor

Norvegia
Comune